Јасеник може да се односи на:

 Јасеник (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Јасеник (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Јасеник (Шандровац), насеље у општини Шандровац, Република Хрватска